Antoniuskrankenhaus steht für
 St.-Antonius-Hospital Eschweiler
 Antoniuskrankenhaus Köln
 St.-Antonius-Klinik Wegberg
 Klinikverbund St. Antonius und St. Josef, Wuppertal 
 Ospedale Sant’Antonio Abate, Trapani, Sizilien

Siehe auch:
 Antonius-Spital 
 Hôpital Saint-Antoine